Ореовец може да се отнася за:

 Ореовец, село в Община Прилеп, Северна Македония;
 Ореховец или Ореовец, село в Община Брод, Северна Македония;
 Ораовец, село в Община Велес, Северна Македония.